André Pilette,  belgijski dirkač Formule 1, * 6. oktober 1918, Pariz, Francija, † 27. december 1993, Etterbeek, Belgija.

André Pilette je pokojni belgijski dirkač Formule 1. Debitiral je v sezoni 1951, ko je nastopil le na domači dirki za Veliko nagrado Belgije in s šestim mestom le za mesto zgrešil uvrstitev med dobitnike točk. V sezoni 1954 je na domači dirki za Veliko nagrado Belgije s petim mestom dosegel edino uvrstitev med dobitnike točk v karieri. V sezoni 1956 je bil še dvakrat blizu točk s šestima mestoma, v sezonah ,  in  pa je zabeležil le en odstop in štiri dirke, na katere se mu ni uspelo kvalificirati. Umrl je leta 1993.

Popolni rezultati Formule 1
(legenda)

Opombe

Rojeni leta 1918
Umrli leta 1993
Belgijski dirkači
Belgijski vozniki Formule 1
Privatniki Talbota Formule 1
Privatniki Connaughta Formule 1
Gordinijevi dirkači Formule 1
Ferrarijevi dirkači Formule 1
Emerysonovi dirkači Formule 1
Privatniki Lotusa Formule 1